Мак Макдональд (; род. 15 июня 1949, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США) — американский актёр.

Биография 
Макдональд в 1988—2017 годах снялся в 11 эпизодах сериала «Красный карлик».

У Мака есть 2 дочери — Наоми Жасмин и Джесс.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки